Медуница

 Медуница () — род растений семейства Бурачниковые
 Медуница — героиня книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей», врач
 Медуница (другое название сорта — Медовая) — сорт яблони домашней

Фамилия 
 Медуниця () — украинская фамилия
  (1938—2009) — украинский политик и журналист
 Медуница, Олег Вячеславович (род. 1971) — украинский политик